Il singolare del torneo di tennis Kosice Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Górriz che ha battuto in finale Dominik Hrbatý 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jeff Tarango (quarti di finale)
 David Rikl (secondo turno)
 Dirk Dier (primo turno)
 Gustavo Kuerten (semifinali)

 Patrik Fredriksson (quarti di finale)
 Filippo Messori (primo turno)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 Gastón Etlis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kosice Challenger 1996